Fjodorowskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Fjodorowskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar

Dörfer:
 Fjodorowskaja (Archangelsk, Krasnoborski), in der Oblast Archangelsk, Krasnoborski rajon
 Fjodorowskaja (Archangelsk, Schenkurski), in der Oblast Archangelsk, Schenkurski rajon
 Fjodorowskaja (Archangelsk, Welski, Murawjowskoje), in der Oblast Archangelsk, Welski rajon, Landgemeinde Murawjowskoje
 Fjodorowskaja (Archangelsk, Welski, Rakulo-Kokschengskoje), in der Oblast Archangelsk, Welski rajon, Landgemeinde Rakulo-Kokschengskoje
 Fjodorowskaja (Archangelsk, Werchnetojemski), in der Oblast Archangelsk, Werchnetojemski rajon
 Fjodorowskaja (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Fjodorowskaja (Kirow), in der Oblast Kirow
 Fjodorowskaja (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Fjodorowskaja (Moskau), in der Oblast Moskau
 Fjodorowskaja (Wologda, Beloserski), in der Oblast Wologda, Beloserski rajon
 Fjodorowskaja (Wologda, Charowski), in der Oblast Wologda, Charowski rajon
 Fjodorowskaja (Wologda, Totemski), in der Oblast Wologda, Totemski rajon
 Fjodorowskaja (Wologda, Ust-Kubinski), in der Oblast Wologda, Ust-Kubinski rajon
 Fjodorowskaja (Wologda, Waschkinski), in der Oblast Wologda, Waschkinski rajon
 Fjodorowskaja (Wologda, Welikoustjugski), in der Oblast Wologda, Welikoustjugski rajon
 Fjodorowskaja (Wologda, Wytegorski), in der Oblast Wologda, Wytegorski rajon

Siehe auch:
 Fjodorowski (Begriffsklärung)